Il singolare  del Comerica Bank Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Laurynas Grigelis era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Steve Johnson ha battuto in finale Robert Farah 6–3, 6–3.

Teste di serie

 Brian Baker (primo turno)
 Igor' Andreev (primo turno)
 Rajeev Ram (primo turno)
 Igor Sijsling (ritiro a causa della gastroenterite)

  Tobias Kamke (primo turno)
  Florent Serra (secondo turno)
  Izak van der Merwe (primo turno)
  Denis Kudla (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Comerica Bank Challenger 2012